Haha est une forme contractée de l’interjection « ha ! ha ! » qui exprime le rire.

Cela désigne aussi :
 un élément d'architecture ou de paysage, le ha-ha (ou hâ-hâ) ;
 le deuxième mois du calendrier pataphysique ;
 Haha ou l'éclair de la compréhension mathématique est le titre français du livre  de Martin Gardner.
 l'allée des hâ-hâ, dans le parc du château de Versailles
 l’île Haha, au Japon ;
 le nom arabe de la tribu berbère des Ihahan issue du groupe berbère Masmouda ;
HaHa est un acteur, rappeur, chanteur et présentateur TV sud-coréen.

Voir aussi